Zabergan /od tališkog zaber=silan, moćan./ je bio vladar Kutrigura u razdoblju od 550. do 582. godine.

Bugarski vladari